Dondo ist:

 Name des kongolesischen Politikers Kengo Wa Dondo
 eine Stadt in Angola, siehe Dondo (Angola)
 eine Stadt in Mosambik, siehe Dondo (Mosambik).
 ein Distrikt in Mosambik, siehe Dondo (Distrikt)
 der Name des ehemaligen uruguayischen Tennismeisters (2002) Federico Dondo